Subligny (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Subligny (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Subligny (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym